Onderdistrict in Indonesië
 Rajabasa (Bandar Lampung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bandar Lampung in de provincie Lampung
 Rajabasa (Zuid-Lampung), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Zuid-Lampung in de provincie Lampung
Plaats in Indonesië
 Rajabasa (Rajabasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Lampung in de provincie Lampung